Gleißner oder Gleissner ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Gleißner (1929–2022), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Daria Gleißner (* 1993), deutsche Eishockeyspielerin
 Franz Gleissner (1911–1992), deutscher Politiker (CSU)
 Franz Gleißner (1761–1818), deutscher Komponist
 Harald Gleißner (1960–2019), deutscher Betriebswirtschaftler und Hochschullehrer
 Heinrich Gleißner (1893–1984), österreichischer Politiker, siehe auch Heinrich-Gleißner-Preis
 Heinrich Gleissner (1927–2016), österreichischer Botschafter
 Michael J. G. Gleissner (* 1969), deutscher Geschäftsmann, Filmproduzent und Fotograf
 Rudolf Gleißner (* 1942), deutscher Cellist
 Sebastian Gleißner (1829–1890), katholischer Geistlicher und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Stephanie Gleißner (* 1983), deutsche Schriftstellerin
 Susanne Lenz-Gleißner (* 1962), deutsche Journalistin
 Werner Gleißner (* 1966), deutscher Ökonom

Siehe auch:
 Gleisner